WWE United Kingdom Championship Tournament war eine Wrestlingveranstaltung des Marktführers World Wrestling Entertainment (WWE), der im Stil eines Turniers den ersten WWE United Kingdom Champion krönen sollte. Wie im Wrestling üblich setzte sich das Turnier aus einer Reihe von Showkämpfen zusammen und der Titel wurde innerhalb einer Storyline vergeben. Das Turnier fand am 14. und 15. Januar 2017 im Empress Ballroom von Blackpool, Lancashire statt. Die Fernsehübertragung erfolgte exklusiv über das WWE Network.

Hintergrund 
Wrestling ist im Vereinigten Königreich ein vergleichsweise großer, derzeit aufstrebender Markt. Dieser wird durch verschiedene Independent-Wrestlingpromotions bedient und auch durch den Privatsender ITV bedient. Dies blieb auch der WWE nicht verborgen, die als weltweiter Marktführer auf die veränderte Marktsituation in Großbritannien reagieren wollten. Bereits vorher gab es Bestrebungen, den Wrestling-Markt dort auszubauen. So fand der SummerSlam 1992 in London statt. Auch fanden mehrfach PPVs in Großbritannien statt, zum Beispiel WWF One Night Only 1997 in Birmingham sowie von 2000 bis 2003 WWE Insurrextion und von 1999 bis 2003 WWE Rebellion. Zudem traten immer wieder britische Wrestler wie Davey Boy Smith, Wade Barrett oder William Regal in der Promotion an.

Am 15. Dezember 2016 gab die WWE auf einer Pressekonferenz in London bekannt, mit der WWE United Kingdom Championship einen neuen Titel zu schaffen, der bei einem zweitägigen Turnier, das am 14. und 15. Januar 2017 in Blackpool, England vergeben werden solle. Die Veranstaltung wurde von befreundeten Indy-Promotions wie Insane Championship Wrestling (ICW), OTT Wrestling und Progress Wrestling mitgetragen.

Astroid Boys aus Cardiff steuerten den Titelsong Dusted bei.

Die Veranstaltung war an beiden Tagen ausverkauft und entwickelte sich sowohl für die britische Wrestling-Szene als auch für die WWE zum Erfolg. Nach dem Event wurden Bestrebungen laut, die Zusammenarbeit zu intensivieren, wobei es noch keine konkreten Pläne gibt.

Teilnehmer 
 Teilnehmer am Turnier
Insgesamt wurden 16 Wrestler für das Turnier nominiert.

Für den Fall eines Ausfalls der Hauptakteure wurden folgende vier Wrestler ausgewählt:

Ablauf 
Das Turnier gewann der 19-jährige Tyler Bate, der damit zum ersten WWE United Kingdom Champion gekürt wurde.

Weitere Matches:
Chris Tyler und Jack Starz besiegten Ringo Ryan und Tiger Ali (14. Januar 2017, Dark Match)
Saxon Huxley und Tucker besiegten Nathan Cruz und Dan Moloney (15. Januar 2017, Dark Match)
Neville besiegte Tommy End (15. Januar 2017, WWE Network)

Moderatoren

Einzelnachweise 

United Kingdom Championship Tournament
Sportveranstaltung in Blackpool